Чумай — село, комуна Виноградовка, Тараклійський район, Молдова
 Чумай — село, Чебулинський округ, Кемеровська область, Росія